Молодёжная сборная Финляндии по хоккею — команда, представляющая Финляндию на молодёжных международных турнирах. Сборная была впервые созвана в декабре 1973 года для участия в молодёжном чемпионате мира по хоккею 1974, проходивший в Ленинграде.

Выступления на чемпионатах мира 
Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Ссылки 
 http://www.finhockey.fi/
 http://sport.rbc.ru/hockey/newsline/23/12/2012/374542.shtml

Сборная Финляндии по хоккею с шайбой